Amerkiai Egyesült Államok
Blue River (Colorado)
Blue River (Indiana)
Blue River (Kentucky)
Blue River (Oregon)
Blue River (Wisconsin)